Blalock est un patronyme anglo-saxon dérivé d'un terme désignant une personne aux cheveux sombres (du moyen anglais Blakelok, boucles noires). Il est porté par les personnalités suivantes :
 Alfred Blalock (1899-1964), chirurgien américain ;
 Hank Blalock (1980- ), joueur  de baseball américain ;
 Jolene Blalock (1975- ), actrice américaine ;
 Will Blalock (1983-), joueur américain de basket-ball ;

Blalock peut aussi faire référence à :
 Anastomose de Blalock-Taussig, intervention de chirurgie vasculaire mise au point par Alfred Blalock, Vivien Thomas et Helen Taussig